Балихин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Балихин, Владимир Васильевич (1899—1953) — советский актёр, педагог и режиссёр.